Teen Wolf steht für:

 Teen Wolf (Fernsehserie), eine US-amerikanische Fernsehserie
 Teenwolf, eine US-amerikanische Fantasykomödie (Originaltitel Teen Wolf)
 Teenwolf II, eine US-amerikanische Fantasykomödie (Originaltitel Teen Wolf Too)
 Teen Wolf, eine auf den Filmen basierende US-amerikanische Zeichentrickserie (1986–1987)